Терець — прізвище.

Відомі носії:
 Терець Валерій Миколайович — народний депутат України 2-го скликання.
 Терець Олександр Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Терець (канонерський човен)

Прізвища
Багатозначні терміни